Уорн () — фамилия. Известные носители:
 Уорн, Баз (род.  1964) — британский рок-музыкант, певец и гитарист.
 Уорн, Шейн (1969—2022) — австралийский крикетчик.